Палаццо Дуодо а Сан-Анджело () — дворец в Венеции, в районе Сан-Марко. Палаццо расположен напротив Палаццо Гритти Морзини.

История 
Дворец был предположительно построен в XV веке венецианской семьей Дуодо или приобретен ими позднее. Семья Дуодо владела дворцом до XIX века, после чего дворец часто менял собственников.

В 1801 году, когда здание использовалось как отель, в нем скончался неаполитанский композитор Доменико Чимароза.

В XX веке в здании размещалось местное отделение Министерства труда, в 1986 году здание было продано компании Eni.

Описание 
Дворец представляет собой трехэтажное здание с мезонином, выполненное в канонах готической архитектуры. Фасад выполнен из кирпича и истрийского камня.

На первом этаже выполнен готический портал, на втором этаже изящная гексафора, декорированная мраморной рамой, а также четыре односветных окна расположены с обеих сторон.

По центру третьего этажа расположена трифора.

C тыльной стороны здание имеет внутренний двор с древним колодцем в центре.

См. также 
 Список дворцов Венеции

Ссылки

Примечания 

Палаццо Дуодо
Здания и сооружения Сан-Марко